Bielecki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Bielecki (1907–1959), polnischer Opernsänger in der Stimmlage Tenor
 Jan Krzysztof Bielecki (* 1951), polnischer Politiker und Ministerpräsident, Mitglied des Sejm
 Jan Bielecki (Hammerwerfer) (* 1971), dänischer Hammerwerfer

 Karol Bielecki (* 1982), polnischer Handballspieler
 Maciej Bielecki (* 1987), polnischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Bielecki Island